Дэ́нни Ро́бертс (; ) — английский боец смешанного стиля, представитель полусредней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2010 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Cage Warriors и др.

Биография 
Дэнни Робертс родился 14 июля 1987 года в Лондоне, Англия. Детство провёл в Бристоле, где ещё в подростковом возрасте начал заниматься боксом.

В 2008—2009 годах выступал в боксе на профессиональном уровне, одержал три победы и потерпел два поражения.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в декабре 2010 года, выиграв у своего соперника техническим нокаутом в первом же раунде. Дрался в небольших британских промоушенах — из большинства поединков выходил победителем, однако в декабре 2011 года потерпел первое поражение — сдачей от малоизвестного бойца Павла Дорофтея.

Начиная с 2011 года также выступал в крупной английской организации Cage Warriors, где в общей сложности выиграл шесть боёв, в том числе отметился победой нокаутом над достаточно известным соотечественником Джимом Уоллхедом.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке 11 побед и только одно поражение, Робертс привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в сентябре 2015 года подписал с ней долгосрочный контракт. Дебютировал в октагоне UFC уже в декабре, выиграв технической сдачей у Нейтана Коя.

В 2016 году единогласным решением судей победил Доминика Стила, заработав при этом бонус за лучший бой вечера, но затем проиграл нокаутом Майку Перри.

В 2017 году нокаутировал Бобби Нэша, но в следующем бою сам оказался в нокауте, проиграв Нордину Талебу.

В 2018 году взял верх над такими бойцами как Оливер Энкамп и Давид Завада — во втором случае получил ещё одну награду за лучший бой вечера.

В 2019 году досрочно проиграл двум бразильцам, Клаудиу Силве и Мишелу Перейре .

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Победа
|align=center|17-5
|Зелим Имадаев
|KO (удар рукой)
|UFC Fight Night: Zabit vs. Kattar
|
|align=center|2
|align=center|4:54
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|16-5
|Мишел Перейра
|KO (удары)
|UFC Fight Night: dos Anjos vs. Lee
|
|align=center|1
|align=center|1:47
|Рочестер, США
|
|-
|Поражение
|align=center|16-4
|Клаудиу Силва
|Сдача (рычаг локтя)
|UFC Fight Night: Till vs. Masvidal
|
|align=center|3
|align=center|3:37
|Лондон, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|16-3
|Давид Завада
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Shogun vs. Smith
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Гамбург, Германия
|
|-
|Победа
|align=center|15-3
|Оливер Энкамп
|KO (удар рукой)
|UFC Fight Night: Werdum vs. Volkov
|
|align=center|1
|align=center|2:12
|Лондон, Англия
|
|-
|Поражение
|align=center|14-3
|Нордин Талеб
|KO (удары)
|UFC on Fox: Lawler vs. dos Anjos
|
|align=center|1
|align=center|0:59
|Виннипег, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|14-2
|Бобби Нэш
|KO (удары руками)
|UFC Fight Night: Nelson vs. Ponzinibbio
|
|align=center|2
|align=center|3:59
|Глазго, Шотландия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-2
|Майк Перри
|KO (удары)
|UFC 204
|
|align=center|3
|align=center|4:40
|Манчестер, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|13-1
|Доминик Стил
|Единогласное решение
|UFC 197
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
|Нейтан Кой
|Техническая сдача (треугольник)
|UFC Fight Night: Namajunas vs. VanZant
|
|align=center|1
|align=center|2:46
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
|Джим Уоллхед
|KO (удары руками)
|CWFC 68
|
|align=center|1
|align=center|4:49
|Ливерпуль, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
|Хуан Мануэль Суарес
|Единогласное решение
|CWFC 64
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Кентиш-Таун, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
|Хенри Фадип
|Сдача (удушение сзади)
|CWFC 57
|
|align=center|3
|align=center|3:34
|Ливерпуль, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
|Диего Гонсалес
|TKO (удары)
|CWFC 54
|
|align=center|2
|align=center|3:02
|Кардифф, Уэльс
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
|Джек Мейсон
|Сдача (рычаг локтя)
|CWFC 48
|
|align=center|2
|align=center|2:46
|Кентиш-Таун, Англия
|
|-
|Поражение
|align=center|6-1
|Павел Дорофтей
|Сдача (скручивание пятки)
|UCC 10
|
|align=center|1
|align=center|1:21
|Манчестер, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
|Шон Ломас
|Единогласное решение
|UCC 10
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Манчестер, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|Шон Ломас
|Сдача (удушение сзади)
|Cage Conflict 11
|
|align=center|1
|align=center|3:32
|Ливерпуль, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|Аурелиюс Керпе
|Сдача (удушение Д’Арси)
|Raw 1
|
|align=center|2
|align=center|2:43
|Ливерпуль, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Дэвид Хауэлл
|TKO (удары коленями)
|CWFC 43
|
|align=center|2
|align=center|2:26
|Кентиш-Таун, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Мэтт Росс Франкомб
|KO (удары)
|OMMAC 9
|
|align=center|2
|align=center|1:27
|Ливерпуль, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Дариус Кунцевичюс
|TKO (удары коленями)
|OMMAC 8
|
|align=center|1
|align=center|0:47
|Ливерпуль, Англия
|
|}

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Англии